HMS Vengeance può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Vengeance (1899) – nave da battaglia
HMS Vengeance (R71) – portaerei della Classe Colossus
HMS Vengeance (S31) – sottomarino della Classe Vanguard